Galliner, lloc per criar gallines

Associacions 
 El Galliner, associació cultural de Manresa, creada el 1995
 Centre de formació teatral El Galliner, escola de teatre a Girona

Cursos d'aigua 
 Barranc de Galliner

Edificis 
 Castell de Galliner
 Castell de Gallinera
 El Galliner, masia de Sant Vicenç de Torrelló

Llocs 
 Galliner poble d'Isona i Conca Dellà
 La Vall de Gallinera, municipi del País Valencià
 Solana del Galliner, solana a Abella de la Conca
 Turó Galliner, muntanya al municipi d'Alàs i Cerc a l'Alt Urgell
 Puig de Galliner, muntanya al terme d'Orcau als Pallars Jussà
 Tossal Galliner, muntanya entre els municipis de Capafonts i Prades